Логистика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов. 

Более широкое определение логистики трактует её как учение о планировании, управлении и контроле движения материальных, информационных и финансовых ресурсов в различных системах.

С точки зрения практического применения логистика — выбор наиболее эффективного варианта обеспечения товаром нужного качества, нужного количества, в нужное время, в нужном месте с минимальными затратами.

Задачи логистики 
Примеры задач, решаемых в логистике:
 выбор вида транспортного средства,
 определение маршрутов,
 оптимальная упаковка товаров в контейнеры,
 определение оптимального размещения на складских площадях,
 маркировка,
 формирование сборных заказов.

Теория логистики 
Содержанием логистики как науки является установление причинно-следственных связей и закономерностей, присущих процессу товародвижения, в целях определения и реализации на практике эффективных организационных форм и методов управления материальными и информационными потоками.

Основными объектами исследования в логистике являются:
 логистические операции;
 логистические цепи;
 логистические системы;
 логистические функции;
 материальные потоки;
 информационные потоки;
 логистические издержки.

История 
Термин появился первоначально в интендантской службе вооружённых сил и происходит от , что означает «счётное искусство». Впервые употребляется в трактатах по военному искусству византийского императора Льва VI (865—912). В Византийской империи при дворе императора были «логистики», в обязанности которых входило распределение продуктов питания.

Развитые логистические методы можно обнаружить в различных культурах разных эпох. Например, испанский юрист и экономист XVI века Хуан Поло де Ондегардо в 1572 году сообщал о том, что в Империи инков чиновниками кипукамайоками вёлся учёт по текущим необходимым продуктам для инкского двора, при этом учитывались место отправки, доставляемая продукция, срок доставки, и, возможно, расстояние.

В русский язык термин «логистика» ввёл в начале XIX века французский военный специалист Антуан Жомини. В советское время в условиях плановой экономики он был заменён термином «снабжение». На предприятиях существовали отделы снабжения, задачей которых было не столько найти нужный ресурс, сколько обеспечить его поставку через решения министерств и ведомств. Яркий пример «снабженцев» показан в кинокомедии Леонида Гайдая «Опасно для жизни!»

С распространением компьютерного оборудования появились автоматизированные логистические системы.

Военная логистика 

Наиболее яркое проявление военной логистики было в период Второй мировой войны. Американский военный контингент, ведя боевые действия в Европе, полностью обеспечивался тыловыми подразделениями с другого материка. Совместная и четко отлаженная работа военной промышленности, транспорта (авиационные, морские и сухопутные перевозки) и тыловых служб дала после окончания войны толчок к применению военного логистического опыта в мирной экономике.

В наше время понятие «военной логистики» в некоторых странах по-прежнему сохраняется, но в русском языке термин «логистика» сейчас ассоциируется, прежде всего, с бизнесом.

Бизнес-логистика 

В зависимости от специфики деятельности компании применяются различные логистические системы. Логистическая система — совокупность действий участников логистической цепи (предприятий-производителей, транспортных, торговых организаций, магазинов, и пр.), построенных таким образом, чтобы выполнялись основные задачи логистики.

Некоторые управленческие подходы и концепции, включающие логистическую составляющую или специфические логистические стратегии:
 MRP (),
 DRP (),
 MRP II (),
 ERP ();
 бережливое производство
 CSRP (),
 EOQ-модель,
 система двух уровней,
 двухбункерная схема,
 модель с постоянной периодичностью заказа,
 ABC-анализ,
 нестационарные и стохастические модели управления запасами ().
 Дистрибуция (бизнес)

Компании могут развивать собственные логистические подразделения, а могут привлекать транспортно-логистические организации для решения вопросов поставок, складирования и снабжения. В зависимости от уровня привлечения независимых компаний для решения бизнес-задач в логистике различают разные уровни: 1PL (от ) — подход, при котором организация обращается к предприятию-специалисту отдельной логистической операции: склад (хранение), почта (информационный обмен), такси (транспорт); 3PL () — подход, при котором полный комплекс логистических услуг от доставки и адресного хранения до управления заказами и отслеживания движения товаров передается на сторону транспортно-логистической организации. В функции такого 3PL-провайдера входит организация и управление перевозками, учёт и управление запасами, подготовка импортно-экспортной и фрахтовой документации, складское хранение, обработка груза, доставка конечному потребителю.

Задача управления логистикой на практике сводится к управлению несколькими компонентами, которые составляют так называемый «logistics mix»:
 складские сооружения (отдельные складские постройки, центры дистрибуции, складские помещения, совмещенные с магазином);
 запасы (объем запасов по каждому наименованию, место нахождения запаса);.
 транспортировка (виды транспорта, сроки, виды тары, наличие водителей и т. д.);
 комплектация и упаковка (простота и легкость с точки зрения логистического обслуживания с одновременным сохранением влияния на покупательскую активность);
 связь (возможность получения как конечной, так и промежуточной информации в процессе товародвижения).

Логистика делится на виды: закупочная, транспортная, складская, производственная, информационная логистика и другие.

Логистика закупок 
Основной целью логистики закупок является удовлетворение производства материалами с максимальной экономической эффективностью, качеством и кратчайшими сроками. Закупочная логистика проходит по поиску и выбору альтернативных поставщиков-изготовителей.

Основными способами логистики закупок являются традиционный и оперативный способы. Традиционный способ осуществляется путём поставки необходимого количества товаров единовременно, а оперативный — по мере необходимости в товаре.

Логистика сбыта 

логистика сбыта  (логистика распределения или распределительная логистика) — это область научных исследований системной интеграции функций, реализуемых в процессе распределения материального и сопутствующих ему (информационного, финансового и сервисного) потоков между различными потребителями, то есть в процессе реализации товаров, основная цель которой — обеспечение доставки нужных товаров в нужное место, в нужное время с оптимальными затратами. Таким образом, распределительная логистика — это комплекс взаимосвязанных функций, реализуемых в процессе распределения материального потока между различными оптовыми покупателями и продавцами.
С понятием сбытовой логистики тесно связано понятие канал распределения — совокупность различных организаций, которые осуществляют доставку товара до потребителя.

Логистика транспортировки 

Транспортная логистика — это система по организации доставки, а именно по перемещению каких-либо материальных предметов, веществ и пр. из одной точки в другую по оптимальному маршруту.
Более детальными функциями данной логистики являются: 
 персонал, который занимается осуществлением этих задач (грузчики, водители);
 классификация транспортных средств (по объёму, скорости, проходимости);
 ценовая политика (на рабочую силу, на ГСМ, предоставление транспортных услуг).

Под транспортно-логистической системой понимается совокупность потребителей и производителей услуг, а также используемые для их оказания системы управления, транспортные средства, пути сообщения, сооружения и иное имущество. В другом определении говорится о том, что транспортно-логистическая система — совокупность объектов и субъектов транспортной и логистической инфраструктуры вместе с материальными, финансовыми и информационными потоками между ними, выполняющая функции транспортировки, хранения, распределения товаров, а также информационного и правового сопровождения товарных потоков.

Таможенная логистика 
Таможенная логистика — комплекс мероприятий, который направлен на перемещение груза через границу с минимизацией затрат на эти процедуры.

Таможенная логистика решает следующие задачи:
 осуществление перевозки импортируемого и экспортируемого груза;
 получение необходимых сертификатов на ввозимый/вывозимый товар;
 оформление таможенной документации;
 оценка стоимости, состояния и соответствия таможенным требованиям груза;
 сопровождение дальнейшего движения груза, прошедшего таможенную границу.

Логистика запасов 
Политика управления запасами состоит из решений — что закупать или производить, когда и в каких объёмах. Она также включает в себя решения о размещении запасов на производственных предприятиях и в распределительных центрах. Второй элемент политики управления запасами касается стратегии. Можно управлять запасами каждого распределительного склада по отдельности, а можно централизованно (требует большей координации и информационного обеспечения).

Управление запасами предприятия — интегрированный процесс, обеспечивающий операции с запасами внутри фирмы и вне её — на всем протяжении цепи управления поставками.

Складская логистика 
Основной задачей складской логистики является оптимизация бизнес-процессов приёмки, обработки, хранения и отгрузки товаров на складах. Складская логистика определяет правила организации складского хозяйства, процедуры работы с товаром и соответствующие им процессы управления ресурсами (человеческими, техническими, информационными). При этом используются наиболее распространённые методики FIFO, LIFO, FEFO, FPFO, BBD.
Для информационно-технической поддержки таких процессов могут использоваться специализированные системы управления складом WMS.

Информационная логистика 
Совокупность действий по эффективному распределению информационных потоков между цифровыми и традиционными носителями.

Комплексная логистика 

Системный подход к организации всего цикла жизни товара и связанных с ним мероприятий в период от момента производства его комплектующих до момента потребления. Это эффективная система управления материальными, информационными и финансовыми потоками, связанными с жизненным циклом товара.
Комплексный подход к логистическому процессу позволяет сократить или нейтрализовать риски неопределенности, под влиянием которых находится функциональный цикл жизни товара.

Экологическая логистика 
Экологическая логистика обеспечивает движение материала при любых производственных процессах вплоть до его превращения в товарный продукт и, далее, в отходы, с последующим проведением отходов до утилизации или безопасное хранение в окружающей среде. 
Экологическая логистика также обеспечивает сбор и сортировку отходов, образующихся при потреблении товарных продуктов, их транспортировку, утилизацию или безопасное хранение в окружающей среде. Она позволяет радикально очищать большие территории, загрязненные несанкционированным мусором.

Бережливая логистика 
Синтез логистики и концепции бережливого производства позволил создать вытягивающую систему, объединяющую все организации, задействованные в потоке создания ценностей, в которой происходит частичное пополнение запасов небольшими партиями. Принципы бережливой технологии распространяются на сферы материально-технического снабжения, управления складами, запасами и транспортом в рамках предприятий, а затем и на управление внешними по отношению к заводам потоками. Бережливая логистика использует принцип совокупной логистической стоимости (Total Logistics Cost, TLC), что позволяет сократить запасы по всей цепи, снизить затраты на транспортировку и хранение, наладить логистическое сотрудничество.

Городская логистика 

Городская логистика (сити-логистика, муниципальная логистика) — комплекс логистических решений, действий, процессов, нацеленных на оптимизацию управленческих решений администрации, потоков материалов, транспортных средств, людей, знаний, энергии, финансов, информации в рамках подсистем города и его инфраструктуры.

Провайдеры логистики 

При решении задач логистики компании могут полагаться на свои усилия либо привлекать услуги провайдеров логистики (аутсорсинг логистики). 
Выделяют следующие виды провайдеров логистики:
 1PL — малая компания, действующая локально или в своей нише логистических услуг.
 2PL — организовывает перевозку товара от пункта до пункта, но при этом остаётся лишь посредником (все контракты заключает грузовладелец).
 3PL — провайдер может организовать несколько логистических услуг, то есть, например, стать и перевозчиком и складским оператором
 4PL — 3PL + управленческая логистика. Управленческая логистика основывается на критериях оптимизации (стоимость, сохранность, скорость). Грузовладелец может оговаривать не только саму перевозку, но и дополнительные критерии (например, минимизировать бюджет, или доставить как можно скорее, или обеспечить сохранность, или иное).

Музеи логистики 
В мире существует много музеев, затрагивающих отдельные разделы практической логистики — это музеи транспорта, таможни, упаковки, различные отраслевые музеи. Но только следующие музеи полностью посвящены логистике:

Общей логистике:
 Музей логистики (Санкт-Петербург, Россия)
 Музей логистики (Токио, Япония)
 Музей логистики Пекинского материального университета (Beijing Wuzi University Logistics Museum, Пекин, Китай)
Военной логистике:
  (Суррей, Великобритания)
 Музей логистики вооружённых сил Канады (The Canadian Forces Logistics Museum, Монреаль, Канада)
 Музей армейской логистики (Museum of the Army Logistics, Ханой, Вьетнам)

См. также 

 Индекс эффективности логистики
 Логистический аудит
 Погрузочно-разгрузочные работы
 Квартирмейстерская часть
 Квартирмейстер

Примечания

Литература 
 
 
 
 Проценко О. Д. Логистика // Большая российская энциклопедия : в 30 т. / Предс. науч.-ред. совета Ю. С. Осипов; отв. ред. С. Л. Кравец. Т. 17. — М.: Большая российская энциклопедия, 2010. — С. 734. — ISBN 978-5-85270-350-7 (Т. 17); ISBN 5-85270-320-6
 Степанов В. И. Логистика. Учебник для бакалавров. — М.: Проспект, 2013. — ISBN 978-5-392-01198-8
 Миротин Л. Б., Ташбаев Ы. Э. Системный анализ в логистике. — М.: Экзамен, 2004. — 480 c. — ISBN 5-94692-838-4

Ссылки 

 
 Глоссарий. Цепочки поставок и логистика // The Georgia Tech Supply Chain & Logistics Institute.

Логистика
Военная наука